Ferdinando Targetti – politico italiano
 Ferdinando Targetti (1945-2011) – economista, politico e accademico italiano
 Raimondo Targetti – imprenditore e politico italiano